Tom Coyne, amerikai író, professzor
 Tom Coyne, brit műsorvezető
 Tom Coyne (1954–2017) amerikai hangmérnök
 Tommy Coyne, ír labdarúgó, edző